Die League of Ireland 1938/39 war die 18. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga.

Die Shamrock Rovers konnten den Titel erfolgreich verteidigen und gewannen zum sechsten Mal in der Vereinsgeschichte die Meisterschaft.

Modus 
Zwölf Mannschaften spielten an 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013

1939
Fußballsaison 1938/39